Aenigmopteris är ett släkte av ormbunkar. Aenigmopteris ingår i familjen Tectariaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stensöteordningen
Aenigmopteris